Парадеево — село в Шарлыкском районе Оренбургской области России, административный центр Парадеевского сельсовета.

В селе Парадеево расположена сельская школа и кладбище, через населённый пункт с востока на северо-запад протекает река Кармалка, которая впадает в Тельгазу на краю деревни.

С юго-западной стороны в деревню входит дорога, разделяющаяся на два ответвления, которые уходят на север и восток. Дорога связывает сельсовет со Слоновским (сёла Покровка и Слоновка) и Преображенским (сёла Бобровка и Преображенка) сельсоветами. Дорога, идущая с юго-запада, ведёт в центр области, Оренбург.

Село Парадеево было основано в 1862 году переселенцы из Симбирской губернии, оно стало административным центром Парадеевского сельсовета 9 марта 2005 года, когда в соответствии с законом Оренбургской области было образованно поселение и установлены его границы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района